Seersinnersuup Tasia bezeichnet:
 Seersinnersuup Tasia (See, Alanngorleq), See im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Seersinnersuup Tasia (See, Tunorsuaq), See im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland